Новинка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Новинка — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Новинка — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Новинка — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Новинка — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Новинка — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Новинка — посёлок в Минском районе Минской области.
 Новинка — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Польша 
 Новинка — деревня в Августовском повяте Подляского воеводства.

Россия 
 Амурская область
 Новинка — село в Благовещенском районе.

 Астраханская область
 Новинка — село в Володарском районе.

 Волгоградская область
 Новинка — село в Жирновском районе.

 Вологодская область
 Новинка — деревня в Вепсском национальном сельском поселении Бабаевского района.
 Новинка — деревня в Тороповском сельском поселении Бабаевского района.
 Новинка — деревня в Центральном сельском поселении Бабаевского района.
 Новинка — деревня в Вытегорском районе.
 Новинка — деревня в Кадуйском районе.
 Новинка — деревня в Чагодощенском районе.
 Новинка — деревня в Щетинском сельском поселении Череповецкого района.
 Новинка — деревня в Югском сельском поселении Череповецкого района.

 Карелия
 Новинка — деревня в Кондопожском районе Карелии.
 Новинка — деревня в Олонецком районе Карелии.
 Новинка — деревня в Пудожском районе Карелии.

 Ленинградская область
 Новинка — деревня в Большедворском сельском поселении Бокситогорского района.
 Новинка — деревня в Климовском сельском поселении Бокситогорского района.
 Новинка — посёлок в Выборгском районе.
 Новинка — деревня в Вырицком городском поселении Гатчинского района.
 Новинка — посёлок в Вырицком городском поселении Гатчинского района.
 Новинка — деревня в Киришском районе.
 Новинка — посёлок в Кировском районе.
 Новинка — деревня в Алёховщинском сельском поселении Лодейнопольского района.
 Новинка — деревня в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского района.
 Новинка — посёлок в Приозерском районе.
 Новинка — деревня на реке Капша в Ганьковском сельском поселении Тихвинского района.
 Новинка — деревня на реке Паша в Ганьковском сельском поселении Тихвинского района.
 Новинка — деревня в Коськовском сельском поселении Тихвинского района.
 Новинка — деревня в Тосненском районе.

 Липецкая область
 Новинка — деревня в Долгоруковском районе.

 Новгородская область
 Новинка — деревня в Перелучском сельском поселении Боровичского района.
 Новинка — деревня в Травковском сельском поселении Боровичского района.
 Новинка — деревня в Едровском сельском поселении Валдайского района.
 Новинка — деревня в Ивантеевском сельском поселении Валдайского района.
 Новинка — деревня в Демянском районе.
 Новинка — деревня в Любытинском сельском поселении Любытинского района.
 Новинка — деревня в Неболчском сельском поселении Любытинского района.
 Новинка — деревня в Пестовском районе.
 Новинка — деревня в Боровском сельском поселении Хвойнинского района.
 Новинка — деревня в Бродском сельском поселении Хвойнинского района.
 Новинка — деревня в Звягинском сельском поселении Хвойнинского района.

 Омская область
 Новинка — деревня в Азовском немецком национальном районе.

 Орловская область
 Новинка — деревня в Ливенском районе.

 Приморский край
 Новинка — село в Спасском районе.

 Псковская область
 Новинка — деревня в Гдовском районе.
 Новинка — деревня в Псковском районе.

 Смоленская область
 Новинка — деревня в Угранском районе.

 Тверская область
 Новинка — деревня в Краснохолмском районе.
 Новинка — деревня в Лихославльском районе.
 Новинка — деревня в Оленинском районе.
 Новинка — деревня в Осташковском районе.
 Новинка — деревня в Пеновском районе.
 Новинка — деревня в Сонковском районе.

 Челябинская область
 Новинка — посёлок в Кизильском районе.

 Ярославская область
 Новинка — деревня в Брейтовском районе.
 Новинка — деревня в Первомайском районе.

Другое 
 Новинка — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Аугустувский повят, Подляское воеводство
 Новинка — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в Гатчинском районе Ленинградской области России.
 Новинка — река в Ленинградской области.
 Новинка — озеро в Республике Карелии.

См. также